Церква святого великомученика Юрія Переможця — парафія і храм Заліщицького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Касперівці Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Храм збудовано у 1619—1650 роках з мурованим престолом, у який вставлено плиту з написом «1650 р.». Над притвором знаходилася двоярусна оборонна башта, від якої залишився нижній ярус. Апсида ззовні укріплена трьома потужними контрфорсами. Первісні перекриття не збереглися. Храм з часом дещо деформувався. Це пов'язано з низьким фундаментом — всього у 25 см. Існують перекази, за якими Богдан Хмельницький, здійснюючи свої походи, У радянські часи приміщення храму використовували під музей. Покрівлю зруйнували. У 90-і роки завдяки наполегливості парафіян села Містечко, яке налічувало 65 дворів, розпочали відновлення храму, намагаючись не порушити давню конструкцію та старовинний стиль.

На одній із стін залишився давній розпис. Відреставровано покрівлю, яка протрималася недовго через непрофесійність майстрів та некондиційні гонти, що призвело до протікання.

У 2002 році споруду перекрито бляхою та добудовано притвор.

Завдяки церковному братству та сестринству, зокрема, Михайлу Трифою, Роману Мшевичу, Павлу Вітюку та всіх парафіян с. Містечко храм відновлено. Незважаючи на вік, церква продовжує приймати молитви віруючих парафіян та задовольняти їх духовні потреби.

Парохи 
 о. Володимир П'єцух (з березня 1992).

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Касперівці
Церкви Святого Юрія